

Astronomia
 26950 Legendre – asteroide della fascia principale
 Cratere Legendre – cratere lunare

Matematica
 Algoritmo di Gauss-Legendre – algoritmo per il calcolo di π
 Congettura di Legendre – congettura non dimostrata, parte dei problemi di Landau
 Costante di Legendre – costante matematica che appare nella formulazione della teorema dei numeri primi
 Crivello di Legendre –  metodo nella moderna teoria dei crivelli
 Equazione di Legendre – specifica equazione differenziale lineare del secondo ordine
 Funzione associata di Legendre – specifici polinomi di Legendre con impiego nella descrizione delle armoniche sferiche
 Identità di Legendre-de Polignac –  espressione che lega la potenza di un numero primo al uno specifico fattoriale
 Polinomio di Legendre – polinomio che esplicita le soluzioni dell'equazione di Legendre
 Simbolo di Legendre – simbolo usato nell'ambito della teoria dei numeri
 Trasformata di Legendre – procedimento che lega una funzione convessa a valori reali alla sua derivata

Persone
 Adrien-Marie Legendre (1752-1833) – matematico francese
 Louis Legendre (1752-1797) – politico francese
 Robert LeGendre (1898-1931) – multiplista e lunghista statunitense
 Steven Legendre (1989) – ginnasta statunitense